Pielice peut désigner :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Lubusz :
 Pielice, un village dans la powiat de Strzelce-Drezdenko ;
 Pielice, un village dans la powiat de Zielona Góra.